Чепцов — фамилия. Известные носители:

 Чепцов, Александр Александрович (1902—1980) — советский юрист, председатель Военной коллегии Верховного суда СССР.
 Чепцов, Ефим Михайлович (1874—1950) — русский и советский живописец и педагог, заслуженный деятель искусств РСФСР.